Гнилкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Гнилкино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Гнилкино — деревня в Печорском районе Псковской области.